Llull ist der Familienname folgender Personen:
 Ramon Llull (1232–1316), katalanischer Philosoph, Logiker und Theologe
 Sergio Llull (* 1987), spanischer Basketballspieler

Llull bezeichnet außerdem:
 (9900) Llull, ein Asteroid